ICIS steht als Abkürzung bzw. Akronym für:

 ICIS (Unternehmen), ein Preis-Informationsdienst für Energie, Chemie und Düngemittel, gehört zu Reed Business Information
 International Collective Investment Scheme, Rechtsform für Investitions-Fonds in Zypern
 International Conference of Islamic Scholars
 International Conference on Information Systems, 1980 erstmals abgehaltene wissenschaftliche Konferenz der Wirtschaftsinformatik, veranstaltet von der AIS
 Institute for Cooperation in Space, 2001 von Alfred Webre (* 1942) gegründetes Institut zur Verhinderung einer Militarisierung des Weltalls
 Integrated Cadastral Information Society, kanadische Organisation zum Austausch von GIS-Daten
 International Crop Information System, Datenbank für Pflanzenzucht, ursprünglich vom International Rice Research Institute (IRRI) entwickelt

ICIS